Een verkeersweg:
 N610 (België)
 N610a (België)
 N610b (België)
 N610c (België)
 N610 (Frankrijk)
 N610 (Nederland), zie Provinciale weg 610
 N-610 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing